Росберг има више значења:
 Росберг (Орегон)
 Росберг (Охајо)